Ocoyucan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Clara (ort i Mexiko, Puebla, Ocoyucan), 
 Ocoyucan (kommun i Mexiko), Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar